Hôpital de Liège peut faire référence à :

 Centre hospitalier régional de la Citadelle

 Centre hospitalier universitaire de Liège ou CHU
 Clinique CHC MontLégia
 Hôpital du Valdor
 Abbaye Saint-Laurent de Liège (devenue un hôpital militaire)

Plus en fonction :

 Clinique Saint-Joseph (Liège) (remplacée par la Clinique CHC MontLégia)
 Clinique de l'Espérance (remplacée par la Clinique CHC MontLégia)
 Clinique Saint-Vincent (Rocourt) (remplacée par la Clinique CHC MontLégia)

 Hôpital de Bavière (remplacé par le CHU)
 Hôpital et chapelle Saint-Julien de Liège
 Hôpital Tirebourse

Homonymie